

Arte 
Composição artística — posicionamento do arranjo de elementos visuais ou ingredientes em um trabalho de arte
Composição digital — processo de juntar digitalmente múltiplas imagens
Composição musical — peça original de música feita para repetidas execuções
Composição (Eduardo Viana) — pintura de 1947

Ciência e tecnologia 
Composição (linguística) — processo através do qual uma nova palavra é formada pela união de dois ou mais radicais
Composição química — conjunto de moléculas dos elementos químicos constituintes de uma certa substância
Composição de funções — noção da matemática; aplicação de uma função ao resultado de outra
 Composição de objetos — em ciência da computação, maneira de se combinar objetos simples ou tipos de dados em objetos mais complexos

Outros usos 
Composição (falácia)
Redação#Redação colegial — também chamada composição em Portugal e em algumas regiões do Brasil

Desambiguações de artes
Desambiguações de ciências
Desambiguações de tecnologia